Donadoni – cognome italiano
 Eugenio Donadoni – critico letterario italiano
 Marco Donadoni – autore di giochi italiano
 Mario Donadoni – calciatore italiano
 Maurizio Donadoni – attore italiano
 Moreno Donadoni, in arte Moreno – rapper italiano
 Roberto Donadoni – calciatore e allenatore di calcio
 Sergio Donadoni – egittologo italiano
 Sergio Donadoni – cestista italiano
 Stefano Donadoni – pittore italiano